The Abandoned  – film del 2006 diretto da Nacho Cerdà
The Abandoned  – film del 2015 diretto da Eytan Rockaway 
 Nato per combattere (The  Abandoned) – episodio della terza stagione di Star Trek: Deep Space Nine